Massimiliano Alajmo – cuoco
 Roberto Alajmo – scrittore